Батић је хрватско и српско презиме. Може се односити на:
 Владан Батић (1949—2010), српски политичар, адвокат и доктор правних наука
 Олгица Батић (рођ. 1981), српски правник и политичар

Види такође 
 Стојан Батич (1925—2015), југословенски и словеначки вајар

Референце 

Хрватска презимена‎
Српска презимена